Закон об инвестиционных консультантах, 1940 (США) () — закон, принятый Конгрессом США, утверждающий, что любая компания или индивидуальный предприниматель, занимающиеся консультированием в сфере инвестиций в ценные бумаги, должны зарегистрироваться в Комиссии по торговле ценными бумагами и должны следовать положениям по защите инвесторов.

На 2016 год под управлением инвестиционных консультантов находятся активы на $66 трлн.

Поправки 

В 1996 году была принята поправка, согласно которой регистрации в Комиссии по торговле ценными бумагами подлежат только консультанты, под управлением которых находятся активы в размере не менее 25 млн долларов США, или консультанты, предоставляющие свои услуги уже зарегистрированной инвестиционной компании.

Внешние ссылки 
Текст Закона об инвестиционных консультантах, 1940 г. (англ.)
Комиссия по ценным бумагам и биржам.

Рынок ценных бумаг
Источники финансового права США
1940 год в праве
1940 год в США